Гончарки () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 33 человека. Занимает площадь 0,042 км². Почтовый индекс — 48112.

Местный совет 
48112, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Соснів

Ссылки 
 Гончарки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района